Станисла́в Станке́вич:
 Станкевич, Станислав Иванович (род. 1928) — украинский актёр театра и кино, радиоведущий.
 Станкевич, Станислав Иосифович (1907—1980) — белорусский литературовед, писатель и редактор, педагог, коллаборационист, позднее деятель белорусской эмиграции, учёный.